Huanghuadian bezeichnet:

 Huanghuadian (Wuqing) (黄花店镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wuqing der chinesischen Stadt Tianjin
 Huanghuadian (Xiuyan) (黄花甸镇), Großgemeidne im Autonomen Kreis Xiuyan in der chinesischen Provinz Liaoning